Halodakra brunnea är en musselart som först beskrevs av Dall 1916.  Halodakra brunnea ingår i släktet Halodakra och familjen Neoleptonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Musslor
brunnea